Алексей Головлёв:
 Головлёв, Алексей Алексеевич (род. 1956) — советский и российский географ.
 Головлёв, Алексей Фёдорович (1903—1944) — Герой Советского Союза.